

Geografia

Francia 
 Bettlach – comune nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)

Svizzera 
 Bettlach – comune nel distretto di Lebern (Canton Soletta)